Francis William Lionel Collings Beaumont – militare e produttore cinematografico britannico
 Marie Collings – dama di Sark dal 1852 al 1853
 Sibyl Mary Collings Hathaway – dama di Sark dal 1927 al 1940
 William Frederick Collings – signore di Sark dal 1882 al 1927
 William Thomas Collings – signore di Sark dal 1853 al 1882